Wang Sijia (, ur. 2 czerwca 2001) – chińska skoczkini narciarska.

19 stycznia 2019 zadebiutowała w Pucharze Świata biorąc udział w konkursie drużynowym w Zaō, gdzie zajęła ósme miejsce.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2001